Le mot megalodon est originellement une épithète spécifique attribuée à une espèce de requins fossiles, alors nommée Carcharias megalodon (aujourd'hui Otodus megalodon). Il est construit sur le grec  (« grand ») et  (de dent), et signifie donc « aux grandes dents ». Cette même espèce a ensuite reçu le nom vernaculaire de Megalodon en anglais, Mégalodon en français.

Sciences et techniques 
En biologie :
 le Mégalodon (Otodus megalodon) est une espèce éteinte de requins géants ;
  est un genre de bivalves fossiles ;
  est une espèce éteinte de phytosaures ;
 Conopsis megalodon est une espèce de serpents, de la famille des Colubridés.
 Schistura megalodon est une espèce de loches de pierre.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Shark Attack 3: Megalodon est un film de monstres, sorti en 2003.
 Megalodon est un film d'action, sorti en 2004.
 Megalodon: The Monster Shark Lives est un faux documentaire de Discovery Channel, sorti en 2013.
 Megalodon est un téléfilm d’action et d’horreur diffusé par Horror Channel.
 Megalodon Rising est un film de science-fiction, sorti en 2021.

Entreprises et produits 
 Megalodon est une marque de recycleur de plongée sous-marine.
  est un site d’archives web.

Musique 
  est un groupe de jazz norvégien.
 Megalodon est une chanson de l’album Leviathan, du groupe de metal progressif Mastodon.

Notes et références 

Épithète spécifique